Nagi Tosijuki (Shizuoka, 1971. november 29.  –) japán nemzetközi labdarúgó-partbíró.

Pályafutása

Nemzeti játékvezetés 
2001-ben lett az I. Liga játékvezetője. Az aktív nemzeti játékvezetéstől 2014-ben vonult vissza. Asszisztensi mérkőzéseinek száma: 116 (2013).

Nemzetközi játékvezetés 
A Japán labdarúgó-szövetség Játékvezető Bizottsága (JB) terjesztette fel nemzetközi asszisztensnek, a Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA) 2003-tól tartotta nyilván partbírói keretében. Több nemzetek közötti válogatott és klubmérkőzésen tevékenykedett partbíróként.

Világbajnokság
Három világbajnoki döntőhöz vezető úton Németországba a XVIII., a 2006-os labdarúgó-világbajnokságra, Dél-Afrikába a XIX., a 2010-es labdarúgó-világbajnokságra valamint Brazíliába a XX., a 2014-es labdarúgó-világbajnokságra a FIFA JB asszisztensként alkalmazta.

Világbajnoki mérkőzés

Ázsia-kupa
Katar rendezte a 15., a 2011-es Ázsia-kupa labdarúgó tornát, ahol az AFC JB játékvezetőként foglalkoztatta. Nisimura Júicsi játékvezető egyik partbírója.

Ázsia-kupa mérkőzés

Olimpia 
Angliába rendezik a XXX., a 2012. évi nyári olimpiai játékok labdarúgó tornáját, ahova a FIFA JB bírói szolgálatra hívta meg. Nisimura Júicsi játékvezető egyik partbírója.

Konföderációs-kupa 
Brazília rendezte a 2013-as konföderációs kupát, ahol a FIFA JB mérkőzésvezetőként foglalkoztatta.

Klubvilágbajnokság
Egyesült Arab Emírségek rendezte a 7., a 2010-es FIFA-klubvilágbajnokságot, ahol a FIFA JB partbíróként alkalmazta. Nisimura Júicsi játékvezető egyik partbírója.

Szakmai sikerek 
Az AFC JB 2013-ban az Év asszisztense címmel jutalmazta szolgálatát.

Források 

Japán labdarúgó-játékvezetők
1971-ben született személyek
Élő személyek